Orlanda – nome proprio di persona
Muro dell'Orlanda – celebre salita ciclistica situata a Carate Brianza

Altri progetti